Donovan kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Donovan
 Barry J. Donovan

Robotskapade auktorsförkortningar